Can Tordera (Blanes), edifici modernista al Passeig de Dintre de Blanes (Selva) 
 Can Tordera (Espinelves), antic hostal habilitat com habitatge a Espinelves (Osona) 
 Can Tordera (Riells i Viabrea) a la Selva 
 Can Tordera (Vilanova de Sau), conjunt de dues masies adossades del municipi de Vilanova de Sau (Osona)